Hill County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Hill County, Montana
 Hill County, Texas